Westling är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt.
Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Westling 1 616 
 Vestling 845
 Wästling 6
Tillsammans blir detta 2 467 personer.

Personer med efternamnet Westling

 Arvid Westling (1864–1929), skolman och präst 
 Axel Westling (1897–1957), ämbetsman, landshövding
 Bertil Westling (1927–2018), riksspelman på fiol
 Bertil Westling-Leman (1888–1954), artist
 Bosse Westling (född 1949), lärare, visdiktare och trubadur
 Caisa Westling (född 1947), filmproducent
 Daniel Westling (född 1973), idag prins Daniel, hertig av Västergötland
 Ejnar Westling (1896–1961), kompositör och sångtextförfattare
 Eric Westling (1920–1999), målare och tecknare
 Ewa Westling (född 1944), mor till prins Daniel
 Fredrik Westling (1850–1926), skolman, präst och historiker, 
 Gottfrid Westling (1844–1925), skolman och historiker
 Harald Westling (1923–2014), jurist och företagsledare
 Hugo Westling (1930–2018), riksspelman
 Håkan Westling (1928–2018), läkare, professor i klinisk fysiologi, universitetsrektor
 Katrin Westling Palm (född 1962), ämbetsman
 Kjell Westling (1942–2010), kompositör och musiker
 Olle Westling (född 1945), socionom, far till prins Daniel
 Per Westling (1900–1963), landshövding
 Ragnar Westling (1899–1973), kompositör och sångtextförfattare
 Richard Westling (1868–1942), apotekare
 Svante Teofil Westling (1812–1852), ingenjör

Se även
 Westling (prins Daniels släkt)
 Ejnar Westling-stipendiet

Källor

Svenska efternamn